Baleárico puede referirse a:

 Pueblo baleárico.— Pueblo prerromano habitante de las islas Baleares.
 Los honderos baleáricos u honderos baleares.
 La variedad lingüística del idioma catalán denominada balear.
 Lo relativo a las islas Baleares.
 Lo relativo al mar Baleárico.
 Baleárica (provincia romana), separada de Tarraconense
 Quinto Cecilio Metelo Baleárico.— Político y militar romano.